N20 ou N-20 peut faire référence à :

 Calcul du rein et de l’uretère , d’après la Classification internationale des maladies ;
 N-20 Aiguillon, un avion suisse ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres